Bitwa u przylądka Jasmund (1676)
 Bitwa u przylądka Jasmund (1864)

Zobacz też